Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fernando González ha battuto in finale Nicolás Massú 6-2, 6-3.

Teste di serie

  Andrew Ilie (primo turno)
  Jan-Michael Gambill (primo turno)
  Gianluca Pozzi (quarti)
  Jason Stoltenberg (secondo turno)

 Paul Goldstein (secondo turno) 
 Nicolás Massú (finale) 
 André Sá (primo turno) 
 Justin Gimelstob (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 2000
ATP Tour 2000